Don't Give It Up – traccia dell'album In the Army Now degli Status Quo del 1986
 Don't Give It Up – traccia dell'album She Was Only a Grocer's Daughter dei The Blow Monkeys del 1987
 Don't Give It Up – singolo di Lemar del 2005, dall'album Time to Grow
 Don't Give It Up – singolo di Siobhán Donaghy del 2007